2012 FIM Fogo European Speedway Grand Prix był drugą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 28 kwietnia 2012 na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zwycięzcą został Chris Holder, pokonując w finale Tomasza Golloba, Jarosława Hampela i Andreasa Jonssona.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Przemysława Pawlickiego jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Tobiasz Musielak i Piotr Pawlicki.

Wyniki

Bieg po biegu 
 (62.40) Hancock, Sajfutdinow, Jonsson, Ljung
 (62.54) Hampel, N.Pedersen, Gollob, Andersen
 (61.99) Prz.Pawlicki, Lindgren, Lindbäck, B.Pedersen
 (62.11) Bjerre, Crump, Harris, Holder
 (62.85) Ljung, Andersen, Lindgren, Harris (d4)
 (61.50) Holder, Hancock, Hampel, Lindbäck
 (61.63) Prz.Pawlicki, Sajfutdinow, Bjerre, N.Pedersen
 (61.44) Jonsson, Crump, B.Pedersen, Gollob
 (62.50) Crump, Hampel, Prz.Pawlicki, Ljung
 (61.84) Bjerre, Hancock, B.Pedersen, Andersen
 (62.10) Gollob, Holder, Sajfutdinow, Lindgren (u)
 (60.84) Jonsson, N.Pedersen, Lindbäck, Harris (d4)
 (62.95) N.Pedersen, Holder, Ljung, B.Pedersen
 (62.60) Gollob, Hancock, Harris, Prz.Pawlicki
 (62.27) Crump, Lindbäck, Andersen, Sajfutdinow
 (61.66) Jonsson, Lindgren, Hampel, Bjerre
 (62.71) Gollob, Ljung, Bjerre, Lindbäck (d)
 (62.25) Lindgren, N.Pedersen, Crump, Hancock
 (61.66) Hampel, Sajfutdinow, Harris, B.Pedersen (u4)
 (63.10) Holder, Andersen, Jonsson, Prz.Pawlicki
 Półfinały:
 (61.99) Holder, Jonsson, N.Pedersen, Hancock (d3)
 (61.41) Hampel, Gollob, Crump, Bjerre
 Finał:
 (62.43) Holder, Gollob, Hampel, Jonsson

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Europa
2012
2012 w polskim sporcie
Sport w Lesznie